Y2K (parfois Y2k en conformité avec le symbole du préfixe SI kilo) désigne le passage informatique à l'an 2000, couramment appelé « bug de l'an 2000 » ou  « bogue de l'an 2000 » dans la communication officielle en France.

 Y2K est un film de Dick Lowry sorti en 1999.

 La  (aussi appelée MTT Y2K) est actuellement la moto homologuée la plus rapide du monde (vitesse de pointe estimée ). Elle est équipée de la turbine de l'hélicoptère Bell JetRanger, et fabriquée par l'entreprise américaine Marine Turbine Technologies.

Références